La sodic-ferrogedrite è un minerale ipotetico, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di magnesio-ferro-manganese in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012, precedentemente era classificato come appartenente al gruppo degli anfiboli Mg-Fe-Mn-Li.

I minerali ipotetici sono nomi assegnati dall'IMA ai termini di una serie non ancora trovati in natura (come nel caso della sodicferrogedrite) oppure a sostanze artificiali per cui si presume anche l'esistenza in natura.

Questo nome non è coerente con la nomenclatura ufficiale adottata nel 2012 pertanto nello stesso ambito è stato deciso che il nome sarà composto dal prefisso ferro- e dal nome che sarà deciso per la sodicgedrite.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Anfibolo
Minerali ipotetici